Chalin kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chalin (socken), Hunan,

Polen 

 Chalin (ort), Kujavien-Pommerns vojvodskap, Powiat lipnowski, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar